Butyl bezeichnet:

 Stoffe der Butylgruppe
 in technischen Zusammenhängen Butylkautschuk, der häufig als Dichtstoff eingesetzt wird